Копа Банко дель Пасифико 2017 () — 59-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Участники

Первый этап

Второй этап

Третий этап (финал)

Сводная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
Статистика на сайте soccerway.com

2017
Эквадор
Спорт в Эквадоре в 2017 году